— японская фамилия, а также несколько населённых пунктов Японии.

Носители фамилии Итикава

Актёры кабуки 
Династии/именные линии актёров кабуки театрального клана Итикава, ведущего свою историю с XVII века:
  (1677 или 1693 — по наст. время; 12 носителей имени)
  (1724—1969, 8 носителей имени)
 Наиболее известен последний представитель этой линии,  (1931—1969) — также актёр кабуки и известный киноактёр 1950—1960-х годов.
  (1737 — по наст. время; 7 носителей имени)
  (1673 — по наст. время; 11 носителей имени). Основатель двух линий Итикава Эбидзо и Итикава Дандзюро — один и тот же человек, носивший соответствующие сценические имена в разные периоды жизни.

Другие актёры и кинематографисты 
  (1948—2008) — кинорежиссёр
 Итикава, Кон (1915—2008) — кинорежиссёр и продюсер.

 Итикава, Микако (род. 1978) — актриса и модель, сестра Мивако Итикавы
  (род. 1976) — актриса, сестра Микако Итикавы
 Итикава, Утаэмон (1907—1999) — актёр театра и кино, продюсер, сооснователь и директор кинокомпании Toei с основания по 1964 год
  (1913—2004) — киноактриса
  (род. 1986) — актриса и модель

Прочие персоналии 
 Итикава, Дайсукэ (1980) — футболист.
 Итикава, Кана (1991) - японская легкоатлетка.
  (род. 1976) — спортсменка (бег на длинные и марафонские дистанции)
 Итикава, Миё — японская кёрлингистка.
  (род. 1994) — японская певица-«идол»
  (род. 1974) — профессиональный рестлер
 Итикава, Сёити (1892—1945) — деятель рабочего движения Японии, один из лидеров Коммунистической партии Японии.
  (род. 1962) — профессиональный бейсболист
  (род. 1962) — писатель
  (1893—1981) — женщина-политик, видный деятель феминистского движения Японии
  (род. 1979) — телеведущая TV Asahi
  (род. 1942) — японский политик, министр обороны Японии.

Населённые пункты 
 Итикава (город) — город, расположенный на острове Хонсю в префектуре Тиба региона Канто.
 Итикава (посёлок) — посёлок, расположенный на острове Хонсю в префектуре Хёго региона Кинки.